Primera División 1946 bezeichnet:

 Primera División (Argentinien) 1946
 Primera División (Chile) 1946
 Primera División (Uruguay) 1946
 Primera División de Costa Rica 1946
 Primera División 1945/46
 Primera División 1946/47